Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Kingston :
 le , un quatrième rang de  lancé en 1697, rebaptisé Lord Clive en 1762 et coulé en 1763 ;
 le HMS Kingston, auparavant nommé , un quatrième rang de  lancé en 1814. Il est rebaptisé Kingston en 1814 et vendu en 1832 ;
 le HMS Kingston est le nom proposé en 1817 pour un quatrième rang de  finalement lancé en 1822 sous le nom de  ;
 le , une goélette, ancien navire négrier Caries, capturée en 1858 par le  et coulé en 1861 ;
 le , un destroyer de classe K lancé en 1939 et détruit par une attaque aérienne en 1942.

Voir aussi 
 Il existe également un , un navire de défense côtière canadien et premier navire de la classe Kingston, lancé en 1995. Il porte le nom de la ville de Kingston, en Ontario.

Notes et références 

Kingston